Jan Krasiński (zm. 1546) – stolnik ciechanowski
 Jan Andrzej Krasiński (1550–1612) – historyk, scholastyk łęczycki i kielecki
 Jan Kazimierz Krasiński (1607–1669) – podskarbi wielki koronny, wojewoda płocki, kasztelan warszawski i ciechanowski
 Jan Dobrogost Krasiński (1639–1717) – wojewoda płocki, starosta warszawski, łomżyński i nowokorczyński, referendarz wielki koronny
 Jan Chryzostom Krasiński (1695–1757) – sufragan chełmski
 Jan Józef Krasiński (1675–1764) – kasztelan wiski
 Jan Aleksander Krasiński (1756–1790) – starosta opinogórski, rotmistrz Kawalerii Narodowej